Het wereldkampioenschap volleybal mannen 2022 werd gehouden van 26 augustus tot en met 11 september 2022 in Gliwice en Katowice, Polen en Ljubljana, Slovenië.

Gekwalificeerde landen 
Gekwalificeerd werden de titelverdediger, de gastlanden en de twee hoogst geëindigden (exclusief titelverdediger en gastlanden) van de vijf regionale kampioenschappen van 2021. Deze landen werden aangevuld met landen met de hoogste ranking van 2021 om op 24 landen uit te komen. Rusland en Wit-Rusland waren uitgesloten van deelname vanwege de oorlog in Oekraine.

Groepsfase
De top 2 van elke groep plaatst zich voor de knock-out fase (laatste 16), samen met de beste 4 nummers 3.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Knock-out fase (laatste 16)

Externe link 
 Officiële website

2022 mannen
Volleybal in 2022
volleybal
volleybal